Ел Колменар има више значења:

 Ел Колменар, Лос Кирога (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Колменар (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Колменар (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику